Мира Динуловић (Бобота, 26. јануар 1934 — Београд, 9. август 2005) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1960. || Капо || /
|-
| 1960. || Два погледа кроз кључаоницу ТВ филм || /
|-
| 1961. || Не дирај у срећу || /
|-
| 1963. || Човјек са фотографије || Перовићева жена
|-
| 1963. || Мушкарци || Мирина колегиница
|-
| 1963. || Дугме за пети спрат ТВ филм || /
|-
| 1964. || Код судије за прекршаје ТВ серија || /
|-
| 1965. || Доћи и остати || Пријатељица од Ђорђа
|-
| 1965. || Поноћни гост ТВ филм || /
|-
| 1967. || Буђење пацова || Гошћа на рођендану која пали свеће
|-
| 1968. || Максим нашег доба ТВ серија || Социјални радник
|-
| 1969. || Заобилазни Арчибалд ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1971. || Цео живот за годину дана ТВ серија || Главна неговатељица
|-
| 1971. || Леваци ТВ серија || Зора Нешић
|-
| 1971. || Дан дужи од године || /
|-
| 1971. || Хроника паланчког гробља ТВ мини серија || Жена, Радосавова
|-
| 1971. || Чеп који не пропушта воду ТВ кратки филм || Секретарица
|-
| 1972. || Мајстори ТВ серија || Цица
|-
| 1973. || Камионџије ТВ серија || Девојка с марамом на глави
|-
| 1975. || Отписани ТВ серија || Лела
|-
| 1975. || Зимовање у Јакобсфелду || Миланка Петров, Рашина мајка
|-
| 1975. || Крај недеље ТВ филм || Сестра Марта
|-
| 1976. || Салаш у Малом Риту ТВ серија || Меланка Петров
|-
| 1977. || Кућна терапија ТВ филм || Марта, медицинска сестра
|-
| 1978. || Повратак отписаних ТВ серија || Мица
|-
| 1979. || Тренуци слабости ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Врућ ветар ТВ серија || Службеница у заводу за запошљавање
|-
| 1980. || Приповедања Радоја Домановића ТВ серија || Госпођа Цана
|-
| 1980. || Авантуре Боривоја Шурдиловића || Службеница у заводу за запошљавање
|-
| 1981. || База на Дунаву ТВ серија || Гаврилова жена
|-
| 1982. || Приче преко пуне линије ТВ серија || Миличина мајка
|-
| 1984. || Камионџије 2 ТВ серија || Лекарка
|-
| 1984. || Убица ТВ филм || Стојанова мајка
|-
| 1984. || Последња авантура ТВ филм || Конобарица
|-
| 1987. || -{Lo scialo}- ТВ мини серија || /
|-
| 1987. || Место сусрета Београд ТВ филм || Настојница
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1934.
Умрли 2005.
Српске глумице
Југословенски глумци
Сремци